Общегреческий чемпионат 1955/1956 () — 20-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1955/1956
Греция
Греция
1955 год в Греции
Спорт в Греции в 1956 году